Пречи () — коммуна в Италии, располагается в регионе Умбрия, в провинции Перуджа.

Население составляет 799 человек (2008 г.), плотность населения составляет 10 чел./км². Занимает площадь 82 км². Почтовый индекс — 6047. Телефонный код — 0743.

Покровителем населённого пункта считается Пресвятая Богородица, празднование 7 июня.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.preci.pg.it/

Ссылки 
 http://www.comune.preci.pg.it/ 
 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/